Джон Чарльз Джек Бродерик (; 5 июня 1877, Корнуолл, провинция Онтарио — 12 июля 1957) — канадский игрок в лакросс, играл за клуб города Корнуолл.

На летних Олимпийских играх 1908 года в Лондоне Бродерик участвовал в мужском турнире, в котором его сборная заняла первое место, выиграв в единственном матче у Великобритании.

Был сыном Джона Бродерика и Йоханы Бродерик (урожденной Флэнэген). Никогда не был женат. Похоронен на кладбище Сент-Колумбан в Корнуолле. В 1968 году был введен в Корнуолльский зал спортивной славы.

Ссылки 
 Джек Бродерик на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1877 году
Родившиеся 5 июня
Умершие в 1957 году
Умершие 12 июля
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Игроки в лякросс Канады
Игроки в лякросс на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по лякроссу